Letterkaart (onderwijs)
 Letterkaart (oogheelkunde)